Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Yakima 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Shelby Rogers che ha battuto in finale Samantha Crawford 6–4, 6–7(3–7), 6–3.

Teste di serie

  Irena Pavlović (quarti di finale)
  Madison Brengle (quarti di finale)
  Victoria Larrière (quarti di finale)
  Madison Keys (quarti di finale)

 Monique Adamczak (primo turno)
 Julie Coin (secondo turno)
 Aiko Nakamura (primo turno)
 Duan Yingying (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ITF Women's Circuit Yakima 2012